Пятигорск:
 Пятигорск — второй по численности населения город в Ставропольском крае, старейший бальнеологический и грязевой курорт.
 Пятигорск — железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 
 Сборная Пятигорска — команда КВН. Чемпионы Высшей Лиги КВН 2004 года.
 ГородЪ ПятигорскЪ — команда КВН. Чемпионы Высшей Лиги КВН 2013 года.
 Пятигорье — историческая область на Северном Кавказе.